Dorer steht für:

 Dorer, einen altgriechischer Volksstamm

Dorer ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Dorer-Merk (1928–2022), Schweizer Bildhauerin
 Christian Dorer (* 1975), Schweizer Journalist
 Edmund Dorer (1831–1890), Schweizer Dichter und Übersetzer
 Eduard Dorer-Egloff (1807–1864), Schweizer Schriftsteller und Politiker
 Euphemia Dorer (1667–1752), Ordensfrau der Ursulinen, Pionierin der Mädchenbildung
 Franz Dorer (1778–1840), Schweizer Politiker
 Johanna Dorer (* 1957), österreichische Kommunikationswissenschaftlerin
 Otto Dorer (1851–1920), Schweizer Architekt
 Robert Dorer (1830–1893), Schweizer Bildhauer

Siehe auch:
 Thorer